Абра́мцевская:

 Абрамцевская — просека в Москве.
 Абрамцевская — улица в Москве.